

Прізвище 
Пу́тін () — російське прізвище. Жіноча форма — Путіна.

Путін 
 Путін Володимир Володимирович ( 1952) — російський політик, колишній голова уряду, президент (2000—2008; з 2012) Російської Федерації.
 Ігор Олександрович Путін (нар. 1953) — російський підприємець, двоюрідний брат Володимира Путіна, батько бізнесмена Романа Путіна.
 Роман Ігорович Путін (нар. 1977) — російський підприємець і громадський діяч. Племінник Володимира Путіна.

Путіна 
 Путіна Людмила Олександрівна — законна дружина (1983—2013) В. В. Путіна
 Путіна Марія Володимирівна — старша дочка В. В. Путіна
 Путіна (Тихонова) Катерина Володимирівна — молодша дочка В. В. Путіна
 Путіна Віра

Інше 

 Путін — канадська страва із картоплі фрі, шматочків сиру і м'ясної поливки.

Див. також 
 Путина